Jacques Normand ist der Name folgender Personen:

*Jacques Normand (Schriftsteller) (1848–1931), französischer Schriftsteller
Jacques Normand (Schauspieler), französischer Filmschauspieler 
Jacques Normand (Sänger) (1922–1998), kanadischer Schauspieler, Komiker und Sänger 
Jacques-Augustin Normand (Ingenieur) (1839–1906), französischer Ingenieur